Serra del Castell: serra del terme municipal de l'Estany, a la comarca del Moianès,
 Serra del Castell: serra del terme municipal de Granera, a la comarca del Moianès,
 Serra del Castell: serra del poble del Meüll, del terme municipal de Castell de Mur, a la comarca del Pallars Jussà
 Serra del Castell: serra del terme municipal de Ribes de Freser, a la comarca del Ripollès,
 Serra del Castell: serra del terme municipal de Xàtiva, a la comarca de la Costera.